Cattedrale di San Basilio – chiesa di Mosca (Russia) 
 Cattedrale di San Basilio – chiesa di Tripoli (Grecia)
 Cattedrale di San Basilio Magno – chiesa di Bucarest (Romania)